Okręty US Navy o nazwie USS  "Snook":
Pierwszy "Snook" (SS-279) był okrętem podwodnym typu Gato, który został zwodowany w 1942 i z nieznanych powodów stracony w 1945.
Drugi "Snook" (SSN-592) był okrętem podwodnym typu Skipjack, który został zwodowany w 1960 i skreślony z listy w 1986.
Snook